

Toponymes 

 Pesche est un village de la ville de Couvin, en province de Namur.

 Pesche est une commune italienne de la province d'Isernia dans la région Molise.

Voir aussi 
 Brûly-de-Pesche, section de la commune belge de Couvin, en province de Namur.

Homonymie de toponyme